Kütemeyer oder Kuetemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kütemeyer (1912–1989), deutscher Sportfunktionär
 Günter Kütemeyer (1928–2022), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hans Georg Kütemeyer (1895–1928), deutscher Kaufmann und SA-Angehöriger
 Johann Hermann Kuetemeyer (1769–1854), Schweriner Bürgermeister und Stifter
 Wilhelm Kütemeyer (1904–1972), deutscher Mediziner und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Kütemeier
 Kuetemeyersche Stiftung